Алекса́ндр Пу́шкин:

  — однофамильцы, являющиеся тёзками. Наиболее известен из них Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) — русский поэт, драматург и прозаик. «Александр Пушкин» — пьеса Михаила Булгакова (1935).
 «Александр Пушкин» — восьмипалубное пассажирское круизное судно.
 «Александр Пушкин» — четырёхпалубный речной пассажирский теплоход.
 «Александр Пушкин» — киллекторное судно Балтийского флота.